Coleodictyospora är ett släkte av svampar. Coleodictyospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Coleodictyospora